Le Grand Prix moto d'Allemagne 2017 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2017. 

Cette  du Grand Prix moto d'Allemagne s'est déroulée du  au  sur le Sachsenring.

Classement des MotoGP 
Parti de la pole position, Marc Márquez s'impose pour la  en huit participations sur le Sachsenring. Pour sa  en catégorie reine le rookie Jonas Folger, après avoir réalisé le meilleur temps du warm-up, monte sur la seconde marche du podium de son Grand Prix national.

Le classement à la mi-saison est plus serré que jamais, puisque 10 points séparent le premier du quatrième.

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Références 

2017
Sport en Allemagne en 2017
Sport en juillet 2017
All